Женева — місто на південному заході Швейцарії, адміністративний центр кантону Женева.
 Женева (кантон) — кантон на південному заході Швейцарії.

Див. також 
 Женіва () — низка населених пунктів у США.
 Дженіва (Нью-Йорк)